

Persone 
Orton è un cognome che può riferirsi a:
 Beth Orton, cantante inglese
 George Orton, atleta canadese
 Joe Orton, drammaturgo inglese
 Una famiglia americana di wrestler, composta da:
 Bob Orton sr., capofamiglia
 Suo figlio maggiore Bob Orton jr.
 Suo figlio minore Barry Orton
 Randy Orton, figlio di Bob jr.
 Nathan Orton, figlio di Bob jr.
 Micheal Orton, fotografo
 Peter Darbishire Orton, micologo britannico

Fotografia 
 Effetto Orton Tecnica fotografica ideata da Micheal Orton

Geografia 
Regno Unito
 Ortaon – villaggio e parrocchia civile della contea del Northamptonshire, Inghilterra